Chamaeleontiformes — це гіпотетична клада (еволюційне угруповання) ігуанських ящірок, визначених як усі таксони, які мають більш недавнього спільного предка з Chamaeleo chamaeleon (звичайний хамелеон), ніж з Hoplocercus spinosus (бразильська шипохвоста ящірка), Polychrus marmoratus (чагарникова ящірка), чи Iguana iguana (зелена ігуана). Його назвав палеонтолог Джек Конрад у 2008 році для опису клади, знайденої під час його філогенетичного аналізу, яка включала вимерлий рід Isodontosaurus, вимерлу родину Priscagamidae та живу кладу Acrodonta, яка включає агамід і хамелеонів. Це стебловий таксон і одна з двох основних клад в Ігуанії, інша — Pleurodonta. Нижче наведено кладограму від Daza et al. (2012), показуючи цю філогенію:
 

Інші аналізи поміщають Priscagamidae взагалі за межі Ігуанії, в результаті чого Chamaeleontiformes включає лише Isodontosaurus і Acrodonta. Нижче наведено кладограму від Conrad (2015) із такою філогенією:

Примітки 

Ігуани